

Patronyme 

 Famille de Beauchamp (-s), famille anglo-normande ;
 André Beauchamp (19?-), prêtre catholique, théologien et écologue canadien ;
 Alphonse de Beauchamp (1767-1832), historien français  ;
 Louis Robert de Beauchamp (1887-1916), aviateur français.
 Claude Beauchamp (1939-2020) journaliste québécois ;
 Colette Beauchamp (1936-), journaliste et écrivain québécoise ;
 D. D. Beauchamp (1908-1969), scénariste américain  ;
 Hélène Beauchamp (1943-), historienne du théâtre québécoise ;
 Jacques Beauchamp (1927-1988), journaliste sportif québécois ;
 Joan Beauchamp Procter (1897-1931), zoologiste britannique ;
 Joey Beauchamp (1971-2022), footballeur anglais ;
 Joseph Beauchamp (1761-1842), homme politique français ;
 Line Beauchamp (1963-), femme politique québécoise ;
 Louise Beauchamp (1962-), poète québécoise ;
 Marianna Beauchamp Jodoin (1881-1980), femme politique québécoise ;
 Marjolaine Beauchamp (1982-) poétesse, slammeuse et comédienne québécoise ;
 MarJon Beauchamp (2000-), basketteur américain ;
 Michael Beauchamp (1981-), footballeur australien ;
 Pierre Beauchamp (1631-1705), danseur et maître de ballet français ;
 Pierre Joseph de Beauchamp (1752-1801), religieux bernardin, astronome, géographe, vicaire général à Bagdad, consul à Mascate ;
 Paul Beauchamp (1924-2001), exégète et théologien catholique français ;
  (1923-1995), peintre de l'École de San Francisco ;
 .

Pseudonyme 

 Robert Beauchamp, pseudonyme de Jeanine Delpech en tant qu'auteur de romans policiers.

Toponymes 

 Beauchamp, commune française du Val-d'Oise.

Voir aussi 
 André Bauchant (1873–1958), peintre français  ;
 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France